Blythe (Californië)
East Blythe
Blythe (Georgia)
Blythe (pop) - een stuk speelgoed